Раджьявардхан Сингх Ратхор (; род. 27 января 1970 года, Джайсалмер) — индийский , бывший индийский стрелок, специализировавшийся в дисциплине дубль-трап. Призёр Олимпийских игр и чемпионатов мира. Награждён высшими спортивными наградами Индии Арджуна (2004) и Раджив Ганди Кхел Ратна (2005).

Член индийского Правительства (с 2014 года).

Спортивная карьера 
Спортивную карьеру Раджьявардхан Ратхор начал в 1998 году. В 2002 году заявил о себе на международной арене, выиграв личные и парные соревнования на Играх Содружества в Манчестере. При этом он смог опередить олимпийского чемпиона из Австралии Марка Рассела, который являлся его личным тренером. В следующем году на чемпионате мира в Никосии сильнее оказался ставший вторым Марк, а индийский стрелок стал бронзовым призёром.

В 2004 году на Олимпийских играх в Афинах Ратхор с пятым результатом пробился в финал соревнований по дубль-трапу, но в решающем раунде продемонстрировал неплохое выступление (44 поражённых мишени из 50), что позволило подняться ему на второе место в 10 баллах позади Ахмеда Аль Мактума. Индивидуальные серебряные медали индийские спортсмены не выигрывали с 1900 года, где два «серебра» выиграл бегун Норман Причард.

В 2006 году Раджьявардхан защитил звание победителя Игр Содружества и стал бронзовым призёром Азиатских игр. На Играх в Пекине индиец выступал неудачно — допустил в квалификации 19 промахов и занял лишь 15 место из 19 участников.

Политическая карьера 
В 2013 году Ратхор уволился из индийской армии в звании подполковника и начал заниматься политикой. Он вступил в партию Бхаратия джаната парти. В 2014 году был избран членом нижней палаты Парламента. 9 ноября того же года вошёл в состав правительства Нарендры Моди, где занял пост министра информации и телерадиовещания.

Ссылки 
 Профиль на сайте ISSF

Стрелки Индии
Стрелки на летних Олимпийских играх 2004 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 2008 года
Знаменосцы на летних Олимпийских играх 2008 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2004 года
Члены Индийской народной партии
Депутаты Лок сабхи
Лауреаты Раджив Ганди Кхел Ратна
Лауреаты премии Арджуна